Sisifo – personaggio della mitologia greca
Sisifo – dialogo di Socrate
Sisifo – dramma satiresco di Crizia
Sisifo – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
1866 Sisifo – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Sisyphus